Döttingen steht für:
 Döttingen, Gemeinde im Bezirk Zurzach, Kanton Aargau
 Döttingen (Braunsbach), Dorf in der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Döttingen (Herresbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Herresbach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dötting
 Dottingen